

События

Первое полугодие 
 5 апреля — открыта вся первая линия Лимского метрополитена в Перу.
 12 апреля — в московском метро введены в эксплуатацию вагоны типа 81-760/761 «Ока» (сейчас обслуживают Калининскую, Солнцевскую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии).
 25 апреля — открыты станции Софийского метрополитена «Младост 3» и «Цариградское шоссе» Первой линии.
 28 апреля: 
 открыт Сучжоуский метрополитен, 14-й в Китае.
 открыта после реконструкции и замены эскалаторов станция Московского метрополитена «Парк культуры» Кольцевой линии (монтаж эскалаторов, которые явились причиной задержки открытия станции, был произведён с 9 по 20 апреля).
 1 июня — стоимость проезда в Санкт-Петербургском метрополитене повышена до 27 рублей.
 13 июня — открытие станций «Sant'Agnese/Annibaliano», «Libia» и «Conca d'Oro» Римского метрополитена (ответвление линии Би от станции «Болонья»).
 15 июня — в 12:00 открыт для пассажиров южный вестибюль станции московского метро «Аннино».
 28 июня — первой экспресс-линией до нового аэропорта открыт Куньминский метрополитен, 15-й в Китае.

Второе полугодие 
 28 июля — открыта станция Екатеринбургского метрополитена — «Чкаловская».
 17 августа — в Стамбульском метрополитене открыта линия М4 «Кадыкёй» — «Картал» (22 км, 15 станций), расположенная на азиатском берегу.
 30 августа — открыта 186-я станция Московского метрополитена «Новокосино».
 31 августа — открыта Вторая линия (11 км, 11 станций) Софийского метрополитена.
 5 октября — станция Ташкентского метрополитена «Чкаловская» переименована в «Дустлик».
 24 октября — открыт метрополитен Форталезы в Бразилии.
 25 октября — открыта станция «Ипподром» на Куренёвско-Красноармейской линии, 51-я станция Киевского метрополитена.
 4 ноября — открыта первая в исторической нагорной части Нижнего Новгорода станция Нижегородского метрополитена «Горьковская» с одновременным запуском движения поездов метро по метромосту. В Нижегородском метрополитене 14 станций.
 7 ноября — открыты три новые станции Минского метрополитена — «Петровщина», «Грушевка» и «Михалово».
 24 ноября — открылся метрополитен в Ханчжоу в Китае. 16-й метрополитен Китая.
 18 декабря — открыта 302-я станция Парижского метрополитена «Front Populaire» (Линия 12).
 24 декабря: 
 открыта 187-я станция Московского метрополитена «Алма-Атинская».
 открылся второй выход станции московского метро «Марьина Роща».
 открыта первая очередь второй линии Метрополитена Санто-Доминго (10 станций).
 28 декабря: 
 открыта 188-я станция Московского метрополитена «Пятницкое шоссе». (Всего за год открыто 3 станции Московского метрополитена).
 открыты 66-я и 67-я станции «Бухарестская» и «Международная» Петербургского метрополитена.

Примечания 

Годы в истории метрополитена